Guatelli ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Guatelli (* 1984), italienischer Fußballtorwart
 Callisto Guatelli (1819–1899), italienischer Dirigent, Musikpädagoge und Komponist